Friedrich Engels (magyarosan: Engels Frigyes, 1820–1895), német forradalmár, filozófus
 Engels, város Oroszországban, a Szaratovi területen